Тафалья:

 Тафалья — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра.
 Тафалья — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Наварра.